Bystrička, gemeente in Slowakije
Bystřička, gemeente in Tsjechië